Scholes ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Latham Sholes (1819–1890), US-amerikanischer Buchdrucker, Journalist und Erfinder
 Clarke Scholes (1930–2010), US-amerikanischer Schwimmer
 George Scholes (1928–2004), kanadischer Eishockeyspieler
 Katherine Scholes (* 1959), britische Schriftstellerin
 Ken Scholes (* 1968), US-amerikanischer Science-Fiction- und Fantasy-Autor
 Myron S. Scholes (* 1941), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler
 Paul Scholes (* 1974), englischer Fußballspieler und -trainer
 Robert Scholes (1929–2016), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler und Semiotiker

Siehe auch:
 Black-Scholes-Modell